Léchelle ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Léchelle (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Léchelle (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

Léchelle ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Léchelle (1760–1793), französischer General